hrabstwo Wichita (ang. Wichita County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Wichita (ang. Wichita County) w USA, w stanie Teksas